Wtelno kan syfta på följande platser:

Polen 

 Wtelno (ort i Polen), Kujavien-Pommerns vojvodskap, Powiat bydgoski,

Tjeckien 

 Mělnické Vtelno, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar